Сайма — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Кузнецкого сельского поселения.

География 

Расположен недалеко от полуострова Елин, на северо-восточном побережье озера Увильды. Рядом с посёлком расположены несколько озёр: Теренкуль, Доронькино и другие. Также недалеко от посёлка расположен остров Лисий.

Находится в северо-западной части района. До районного центра села Аргаяш 30 км, до центра сельского поселения села Кузнецкого 12 км.

Этимология 
Слово «сайма» обозначает рыбацкую стоянку для промысла.

История 

Основан в 1912 году в Кыштымской волости. Первоначально назвался  Увильдинской Саймой из-за своего географического расположения на берегу озера. Затем был переименован в Рыболовную Сайму из-за рода деятельности жителей посёлка. 

По данным переписи, в 1926 г. состоял из 1 двора. До 1948 г. посёлок входил в Кыштымский район, затем передан в Аргаяшский. 

На его территории действовала рыболовецкая артель.

В начале XXI века в был небольшой прирост населения за счёт приезжих.Рыболовные хозяйства сохранились. Территории вокруг посёлка застроены базами отдыха, а также коттеджами.

Население 
В 1926 году в посёлке проживало 3 человека. Затем был большой рост населения, к 1970 году жило 210 человек. Потом начался упадок: в 1983 г. — 49 человек, в 1995 г. — 43 человека.

Достопримечательности 
Главной достопримечательностью является озеро Увильды.

Транспорт 
Посёлок связан шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. 

Сайма соединена автобусной сетью с районным центром.

Улицы 

Уличная сеть посёлка состоит из 5 улиц: 

 Курортная,
 Лесная,
 Набережная,
 Саймовский переулок,
 Сосновая

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района